BiH:
 Govedovići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Govedovići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)